Šentlovrenc je ime več naselij:

 v Sloveniji
 Šentlovrenc, naselje v občini Trebnje

 na avstrijskem Koroškem:
 Šentlovrenc, v Celovcu, mestna župnija in četrt, fara in okraj v Celovcu, nem. Sankt Lorenzen, mesto Celovec 
 Šentlovrenc, pri Labotu, nem. Sankt Lorenzenn am Lorenzenberg, tržna občina Labot
 Šentlovrenc, pri Škocjanu, nem. Sankt Lorenzen, občina Škocjan v Podjuni
 Šentlovrenc, pri Šenttomažu pri Celovcu, vas in cerkev, nem. Sankt Lorenzen an der Gurk, tržna občina Štalenska gora  
 Šentlovrenc, pri Šentpetru na Vašinjah, nem. Sankt Lorenzen, mestna občina Velikovec
 Šentlovrenc (St. Lorenzen), v Lesni dolini Lesachtal, v zgornji Ziljski dolini, okraj Šmohor

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška